Ellis Island kan syfta på följande:

 Ellis Island, New York och New Jersey, USA – ö i Hudsonfloden
 Ellis Island, Queensland – ö i Australien

Se även
 Ellis Island Medal of Honor